Piljužići est un toponyme qui peut désigner :
Piljužići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Piljužići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Piljužići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie.